

Histoire

Exploitation

Horaires 
Tableaux :

 544 (1931), numéro partagé avec la ligne électrique 6 Malonne - Profondeville.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Namur
 Ligne de tramway 9 (Namur)
 Ligne de tramway 8 (Namur)
 Ligne de tramway 7 (Namur)
 Ligne de tramway 6 (Namur)
 Ligne de tramway 5 (Namur)
 Ligne de tramway 3 (Namur)
 Ligne de tramway 539B

Liens externes 

Ligne du tramway de Namur
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur
tram